

Geografia
 Baga – città costiera della regione di Bardez, nello Stato di Goa (India)
 Bagà – comune della Catalogna
 Baga – città della Contea di Mainling (Regione Autonoma del Tibet)
 Baga – villaggio nella Regione di Kara (Togo)
 Baga – villaggio del Distretto di Bhola (Divisione di Barisal, Bangladesh)
 Baga – villaggio del Distretto di Patuakhali (Divisione di Barisal, Bangladesh)
 Baga – città nel nordest della Nigeria
 Baga – circoscrizione della regione di Tanga (Tanzania)
 Baga – Altro nome del Lago Bagakain

Altro
 Bhaga (भागा) – termine sanscrito il cui significato è "signore", "padrone"
 Baga (III secolo d.C.) – re dell'antico Regno di Mauretania
 Baga – popolo della Guinea
Baga – romanzo dello scrittore svizzero Robert Pinget, pubblicato nel 1958
 Baga – vitigno rosso portoghese, coltivato in particolare nella regione vinicola di Bairrada
 Baga – vitigno rosso portoghese, coltivato in particolare nell'Alentejo e conosciuto come Alicante Bouschet
 BAGA (British Amateur Gymnastics Association) – federazione sportiva nazionale del Regno Unito per la ginnastica